Карп Полтора́-Кожуха́ (; ум. 1642 год) — запорожский гетман, руководитель казацких отрядов, боровшихся против Польши в 1639—1642 годах.

Биография 
После пленения и казни поляками в 1638 году гетмана Войска Запорожского Якова Остраницы, Полтора-Кожуха был избран гетманом и в том же году поднял восстание против Польши.

В 1638 году Войска Полтора-Кожуха встретились с польскими войсками под командованием князя Яремы Вишневецкого на реке Мерле. В ходе битвы казаки потерпели поражение. С остатками войска Полтора-Кожуха отошёл в степи. Путь на Сечь был отрезан.

В течение 1639—1642 года Полтора-Кожуха вел против польских войск партизанскую войну, заманив их в безлюдные степи на границе Украины и Крымских земель. Не имея провианта и теплой одежды, поляки несли потери в стычках с отрядами гетмана в то время, как казаки захватывали в плен поляков и обменивали их у татар на скот и провиант. В течение трех лет казаки вели против польской армии неравную борьбу.

В это же время, по просьбе Крымского хана Полтора-Кожуха помог татарам отразить нападение калмыцкой орды и отогнать последних за Волгу.

Беспрерывная борьба и ночлеги под открытым небом в любую погоду и любое время года сказались на здоровье гетмана и в 1642 году Полтора-Кожуха умер от болезней. По преданию в пустынной степи не нашлось досок на гроб и гетман был похоронен казаками в бочке из под горилки у Каменного затона.

Примечания

Ссылки 
 Полтора-Кожуха Карп. Биография.ру
 ИСТОРІЯ РУСОВЪ. Сочиненіе Преосвященнаго ГЕОРГІЯ КОНИСКАГО
 История Малороссии. Н. А. Маркевич

Гетманы Войска Запорожского
Повстанцы Украины